Лопез Матеос има више значења:

 Лопез Матеос, Ла Десконфијанза (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лопез Матеос (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лопез Матеос (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику